Die Veli-Pekka-Ketola-Trophäe ist eine Eishockey-Auszeichnung, die von der finnischen Liiga an den Spieler vergeben wird, der die meisten Punkte während der Hauptsaison erzielt (Top-Scorer). Die Trophäe wurde nach dem ehemaligen finnischen Stürmer Veli-Pekka Ketola benannt.

Preisträger

Weblinks 
 Liste der Gewinner bei sm-liiga.fi

Liiga-Auszeichnung